Donnadieu ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolphe Louis Donnadieu (1840–1911), französischer Naturwissenschaftler und Wissenschaftsfotograf 
 Bernard-Pierre Donnadieu (1949–2010), französischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Marguerite Donnadieu (1914–1996), französische Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin, siehe Marguerite Duras
 Pascal Donnadieu (* 1964), französischer Basketballtrainer